Kujawa ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonore Kujawa (* 1930), deutsche Pädagogin, Gewerkschafterin und Menschenrechtlerin
 Jens Kujawa (* 1965), deutscher Basketballspieler
 Mateusz Kujawa (* 1946), polnischer Ökonom und Diplomat
 Radosław Kujawa (* 1965), polnischer Offizier im Dienstgrad des Brigadegenerals

Kujawa ist der Name folgender Orte:
 Kujawa, ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Lehnarten, Kreis Lötzen, Provinz Ostpreußen, heute Polen